

Перрі (округ, Алабама) 
Перрі (округ, Арканзас) 
Перрі (округ, Іллінойс) 
Перрі (округ, Індіана) 
Перрі (округ, Кентуккі)
Перрі (округ, Міссісіпі) 
Перрі (округ, Міссурі) 
Перрі (округ, Огайо) 
Перрі (округ, Пенсільванія) 
Перрі (округ, Теннессі)

Perry County, New South Wales

Див. також 
Перрі